Stazione di Lindau (Anhalt)
 Stazione di Lindau-Insel
 Stazione di Lindau-Reutin